Kampfstand steht für:
 Schützenloch im Schützengraben
 Waffenstellung in einer Festung, siehe Werk (Festungsbau)
 Waffenstellung in einem Kampfflugzeug, siehe Kampfraum